Hacksta kan syfta på:

 Hacksta socken – socken i Uppland ingick i Trögds härad nu i Enköpings kommun
 Hacksta landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Hacksta församling – en tidigare församling i Uppsala stift i Enköpings kommun –2007
 Hacksta kyrka – en kyrkobyggnad i Uppsala stift som tillhör Villberga församling
 Hacksta, Västerås – en stadsdel i Västerås
 Hacksta distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–
 Hacksta västra och Björkhyddan – ett bostadsområde i Össeby-Garns socken i Vallentuna kommun
 Hacksta, Enköpings-Näs socken, en herrgård i Enköpings-Näs socken
 Hacksta, Västra Vingåkers socken, en gård om ett mantal skatte nära kyrkan i Västra Vingåkers socken, hade vid mitten av 1800-talet åtta brukare. Här skall enligt sägner ha funnits ett vikingafäste.
 Hacksta, Husby socken, en gård i Husby-Rekarne socken, har tillhört släkterna Cruus och Ryning, Ryningsberg är uppfört på Hackstas ägor.
 Hacksta, Ösby socken, en herrgård i Össeby-Garns socken. Drogs in från släkten Sabel till kronan och senare släkten Svinhufvud.

Referenser